Il singolare del torneo di tennis Liege Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gilbert Schaller che ha battuto in finale Christian Ruud 1-6, 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Gilbert Schaller (Campione)
 Milen Velev (secondo turno)
 Xavier Daufresne (primo turno)
 Federico Sánchez (primo turno)

 Jan Apell (secondo turno)
 Christian Ruud (finale)
 Fernando Roese (secondo turno)
 Gérard Solvès (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Liege Challenger 1993